Downey kan syfta på:

 Downey, Idaho
 Downey, Kalifornien